Jméno a příjmení Miroslav Zelinka má více nositelů:
 Miroslav Zelinka (fotbalista) (* 1940) – bývalý fotbalista 
 Miroslav Zelinka (rozhodčí) (* 1981) – fotbalový rozhodčí